Die Liste von Donauinseln zeigt einen Überblick über existierende und ehemalige Inseln in der Donau, sortiert flussabwärts und nach Ländern:

Fußnoten 

Donau
!